

Niemcy
 Heidegrund – dzielnica miasta Osterfeld

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Biedaszków Wielki
 Grochowice